Герман Грегориус Гуммерус (; 24 декабря 1877, Санкт-Петербург, Российская империя — 18 июля 1948, Хельсинки, Финляндия) — финский правый политик, дипломат.

Биография 
Родился в 1877 году в Петербурге в семье финляндских шведов. В 1911—1920 и 1926—1947 преподавал в Хельсинкском университете. Сторонник независимости Финляндии, за что арестовывался в 1904.

Во время Первой мировой войны сотрудничал с германским министерством иностранных дел, работал в финском бюро Фрица Веттерхофа в Стокгольме. Сорудничал с финскими и прибалтийскими националистами и украинскими революционерами, в том числе с Александром Кескюлой.

После получения Финляндией независимости, в 1918 Гуммерус открыл финскую миссию в Киеве. В 1920—1925 — финский посол в Риме. Восхищался набиравшим силу фашистским движением.

В 1925 возвратился в Финляндию. Один из основателей правого Патриотического народного движения (IKL).

Сочинения 
 Der römische Gutsbetrieb (1905)
 Die Fonden der Kolonnen (1908)
 Aktiva kampår (1925)
 Jägare och aktivister (1927)
 Україна в переломні часи. Перевод Й. Ремі, В. Пилипенко. 1997.

Примечания

Источники 
 Бьёркегрен Х. Скандинавский транзит. Российские революционеры в Скандинавии. 1906—1917. стр. 517.
 Кайдо Яансон. Эстонец Александр Кескюла и Берлин: дебют (сентябрь 1914 — май 1915) стр. 76.
 Philip Rees, Biographical Dictionary of the Extreme Right Since 1890.

Послы Финляндии в Италии
Послы Финляндии на Украине
Политики Финляндии